Chiesa della Beata Vergine del Paradiso a Clusone (BG)
 Chiesa della Beata Vergine del Paradiso a Faenza (RA)